Le sigle SCD peut désigner

Le Service commun de la documentation, regroupant les bibliothèques et  instances de documentation d'une université française
Strictly Come Dancing
Satélite de Coleta de Dados, une famille de satellites d'observation de la Terre brésiliens
Le SCD (Scientiae Doctor) est un doctorat en science